Рибченко Артем Сергійович — український дипломат. Надзвичайний та Повноважний Посол України в Швейцарії
 Рибченко Олександр Володимирович — учасник війни в Афганістані, заслужений юрист України.
 Олеся Рибченко — українська художниця.
 Рибченко Сергій Володимирович (1968—2014) — капітан (посмертно — майор) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.